Zondag, een van de zeven dagen van de week volgens de gregoriaanse kalender
 De Zondag, een gratis zondagskrant in Vlaanderen
 Zondag (André Hazes), een single uit 1983 van de Nederlandse zanger André Hazes
 Zondag (De Toffe Teven), een single uit 1997 van de Belgische groep De Toffe Teven
 Zondag (Ingeborg), een single uit 1992 van de Belgische zangeres Ingeborg
 Zondag (Rob de Nijs), een single uit 1979 van de Nederlandse zanger Rob de Nijs

Zie ook
Bloedige Zondag (doorverwijspagina)